Pleistarchos ist ein griechischer, männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Altgriechisch 

Der Name ist altgriechischen Ursprungs und bedeutet Herrscher über viele.

Varianten 
 Deutsch: Pleistarch
 Latein: Pleistarchus

Bekannte Namensträger 
 Pleistarchos (König), spartanischer König von 480 bis 458 v. Chr.
 Pleistarchos (Feldherr), Bruder des hellenistischen Herrschers Kassander

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname